Die Mongolian Women’s National League 2018 war die 3. Spielzeit der mongolischen Fußballliga der Frauen gewesen.

Tabelle

Weblinks 
 Website des Mongolischen Fußballverbandes
 MWNL 2017 auf RSSF.com

Fußballsaison 2017
2017